Леонид Сергеевич Дегтярев (1894, город Батуми — расстрелян , город Москва) — советский деятель, железнодорожник, военный политработник, начальник Политуправления Украинского военного округа. Член ЦК КП(б)У в ноябре 1927 — июне 1930 г. и в январе 1934 — январе 1937 г. Член Организационного бюро ЦК КП(б)У в ноябре 1927 — июне 1928 г.

Биография 
Родился в семье служащего — багажного кассира. После смерти отца с 1908 года работал репетитором. Окончил Верхнеудинское реальное училище, учился на агронома в Александрийском сельскохозяйственном училище Херсонской губернии. За участие в студенческом движении в 1914 году с последнего курса был направлен рядовым солдатом на фронт.

Окончил Киевское артиллерийское училище. Служил прапорщиком в российской императорской армии на Румынском фронте, участник Первой мировой войны.

Член Партии левых социалистов-революционеров. В декабре 1917 — марте 1918 года — комиссар штаба Румынского фронта.

Член РКП(б) с 1918 года.

С 1918 года — в Красной армии в городе Перми. В 1918-1919 годах — начальник Политического отдела 58-й стрелковой дивизии, начальник Политического управления 12-й армии РККА.

С 1919 года — член Зафронтового бюро ЦК КП(б) Украины, начальник Политического управления Вооруженных сил Украины и Крыма. В июле 1921 — апреле 1922 года — член Революционного военного совета (РВС) — начальник Политического управления Харьковского военного округа.

Затем — заведующий кафедрой политической работы Военно-политического института, заместитель начальника Управления высших учебных заведений РККА. В феврале — июне 1927 года — начальник Управления высших учебных заведений РККА.

В июне 1927 — апреле 1928 года — член Революционного военного совета (РВС) — начальник Политического управления Украинского военного округа.

С 1928 года — заместитель редактора газеты «Красная Звезда», начальник отдела печати Главного политического управления РККА, начальник Государственного военного издательства, редактор журнала Литературного объединения Красной армии и флота «Локаф». 

С начала 1930-х годов — начальник Политического отдела Екатерининской железной дороги в городе Днепропетровске; начальник Политического отдела железной дороги имени Кагановича.

До декабря 1937 года — заместитель начальника Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в городе Москве.

12 декабря 1937 года арестован органами НКВД. Расстрелян 14 февраля 1940 года, похоронен на Донском кладбище Москвы. Посмертно реабилитирован 13 июня 1956 года.

Звание 

 прапорщик Русской Императорской Армии
 комбриг РККА

Награды 

 орден Ленина (4.04.1936)
 орден Красного Знамени (1920)

Источники 

 Дегтярев Леонид Сергеевич

Посмертно реабилитированные в СССР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Левые социалисты-революционеры
Члены ЦК КП Украины
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1940 году